Аравийский тар () — обитающий на Аравийском полуострове вид парнокопытных животных подсемейства козьих.

Систематика 
Традиционно аравийский тар относится к одному из трёх видов рода таров, к которому также принадлежат гималайский тар и нилгирийский тар. Однако являются ли тары естественной родственной группой —  предмет споров среди учёных, по результатам исследований 2005 года род таров разделён на монотипичные роды Hemitragus (гималайский тар), Arabitragus (аравийский тар) и Nilgiritragus (нилгирийский тар).

Описание 
Как и остальные тары, аравийский тар внешне подобен остальным представителям семейства козьих. Однако вес его не превышает 23 килограммов, что делает аравийского тара самым мелким видом среди таров. Животное это плотного телосложения, с крепкими ногами и широкими, хорошо подходящими для лазания по скалам, копытами. Шерсть аравийского тара растёт по всему телу, она длинная и слегка кучерявая, рыже-коричневого цыета. Вдоль спины животного по его шерсти тянется тёмная полоса. На шее у него грива, на передних ногах шерсть также несколько длиннее, чем в других местах и растёт пучками. И у самцов, и у самок голову украшают пара загнутых назад рогов; у самцов рога длиннее и толще, чем у самок.

Ареал и повадки 
Аравийский тар обитает только в одном регионе Земли — это горный район Хаджар на Аравийском полуострове, находящийся на территории султаната Оман, и, частично, в ОАЭ. Животные живут в условиях засушливого климата, среди горных скал на высотах до 1800 метров.

Аравийские тары ведут сумеречный и ночной образ жизни. Питаются они растительной пищей — листьями, травой и плодами. В отличие от многих других видов животных, обитающих в засушливой зоне, аравийские тары должны периодически посещать источники для водопоя. В отличие от других видов семейства козьих, они живут не стадами, а как одиночки — в некоторых случаях также небольшими семьями, состоящими из самки с детёнышами или самца, самки и детёныша. Также в отличие от других парнокопытных, аравийские тары метят (мочой, выделениями желёз, царапинами на скалах) и охраняют от сородичей территорию, которую считают своей. О размножении этих животных мало известно. Брачный период их не имеет конкретной привязки к временам года, беременность самок длится от 140 до 145 дней.

Угроза исчезновения 
Главные угрозы для существования аравийского тара представляют собой конкуренция со стороны одичавших домашних коз, разрушение их традиционной среды обитания и браконьерство. Так как эти животные вынуждены постоянно приходить к немногим источникам в горах на водопой, они становятся лёгкой добычей браконьеров. В 1975 году часть горного региона Хаджар в Омане была объявлена заповедным, в 2009 году в ОАЭ создан заповедник Вади-Вурайя — с целью сохранения живущих в этой стране аравийских таров. Согласно Красной книге, этот вид животных находится на грани вымирания (таксоны под угрозой исчезновения (EN), endangered). Для сохранения аравийских таров в Омане и ОАЭ разработаны и проводятся специальные программы по сохранению их популяции. Общая численность популяции этого представителя козьих сегодня не превышает 2000 особей.

Примечания

Литература 
 Ronald M. Nowak: Walker’s Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999 ISBN 0-8018-5789-9
 A. Ropiquet, A. Hassanin: Molecular evidence for the polyphyly of the genus Hemitragus (Mammalia, Bovidae). В: Molecular Phylogenetics and Evolution 2005, Nr. 36 (1), S. 154—168.

Ссылки 
 Аравийские тары на воле в фильме «Знойная Аравия / Arabian Inferno (2017) Серия 4 Удивительный мир Вади / Wonders of the Wadi» видео 4K:
 
 .

Полорогие
Млекопитающие Азии
Животные, описанные в 1894 году